Colazione sull'erba (Le déjeuner sur l'herbe) – dipinto di Édouard Manet del 1863
 Colazione sull'erba (Le déjeuner sur l'herbe) – dipinto di Claude Monet del 1866
 Picnic alla francese (Le déjeuner sur l'herbe) – film del 1959 diretto da Jean Renoir